Arnott ist der Familienname folgender Personen:

 George Arnott Walker Arnott (1799–1868), schottischer Botaniker
 Gordon Ryan Arnott (1926–1996), kanadischer Architekt
 Jason Arnott (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Jonathan Arnott (* 1981), britischer Politiker
 Neil Arnott (1788–1874), schottischer Arzt
 Robert Arnott († 2015), britischer Kapitän
 Samuel Arnott (1852–1930), schottischer Gärtner und Botaniker
 Struther Arnott († 2013), britischer Biologe und Chemiker
 Walter Arnott (1861–1931), schottischer Fußballspieler
 William Geoffrey Arnott (1930–2010), britischer Klassischer Philologe
 William Robert Arnott (* 1922), australischer Skirennläufer

Unternehmen:
 Arnott’s Garages, ehemalige britische Automarke

Ort:
 Arnott (Wisconsin) Portage County, Vereinigten Staaten

Sonstiges:
 Arnott Branch, Fließgewässer im Hawkins County, Tennessee
 Arnott Lake, See im Emmet County, Michigan
 Arnott Mine, Mine im Randolph County, Alabama

Siehe auch:
 Arnot